Лати́нство (лати́няне) — общепринятый термин в средневековой русской литературе для обозначения католицизма. В более позднее время часто имеет негативную коннотацию. Происхождение связано с использованием латинского языка в качестве богослужебного.

В контексте отношений между грекокатоликами и католиками латинского обряда может относиться к последним в более узком смысле.

История отношения в Русской церкви 
Собор, состоявшийся в 1620 году в Москве при Патриархе Филарете подтвердил сложившуюся в Русской церкви практику перекрещивать «латинян» при их присоединении к православию, то есть присоединять по 1-му чину, предусмотренному для иноверцев и язычников.

Практика перекрещивания в Москве была отменена Большим Московским Собором 1666-67 года по настоянию Антиохийского Патриарха Макария III, при этом ссылались на Константинопольский собор 1484 года. Собор в Константинополе (Константинопольский Патриархат) 1757 года принял решение о «перекрещивании латинян»; но Российскою церковью решение воспринято не было.

16 декабря 1969 Священный синод постановил: «В порядке разъяснения уточнить, что в тех случаях, когда старообрядцы и католики обращаются в Православную Церковь за совершением над ними святых таинств, это не возбраняется».

В своём содокладе Экуменическая деятельность Русской Православной Церкви на Поместном Соборе 1971 года митрополит Никодим подчеркнул значение этого решения: «Считаю необходимым отметить решение Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода от 16 декабря 1969 года, продиктованное душепопечительной заботой нашей Церкви о своих братьях во Христе, согласно которому священнослужители Московского Патриархата получили разрешение преподавать благодать святых таинств католикам и старообрядцам в случаях крайней в сем духовной необходимости для последних и при отсутствии на местах их священников, поскольку мы имеем общую с ними веру в отношении таинств». Поместный Собор РПЦ в 1971 году одобрил данное решение в числе всех прочих, принятых Священным Синодом за истекший период деятельности.

29 июля 1986 Священный синод «имел суждение о Разъяснении Священного Синода от 16 декабря 1969 года о допуске в порядке икономии к Святым Тайнам римокатоликов. Постановили: Ввиду поступающих запросов по поводу данного Разъяснения Священный Синод сообщает, что практика эта не получила развития, и определяет отложить применение синодального Разъяснения от 16 декабря 1969 года до решения этого вопроса Православной Полнотой».

Литература 
 А. С. Павлов. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян. СПб., 1878.
 Россия и латинство. — Сборник статей. Берлин, 1923.
 Митрополит Елевферий. «Папство» в вопросе соединения Церквей. Париж, 1940
 Д. П. Огицкий, священник Максим Козлов. Православие и западное христианство. — Московская Духовная Академия, 1995.
 Митрополит Филарет. Разговоры между испытующим и уверенным в православии восточной греко-российской церкви.

Примечания

См. также 
 Православие и католицизм
 Католицизм в России

Ссылки 
 Антикатоличество в библиотеке Якова Кротова
 Николай Тальберг. Ограждение православных от латинской пропаганды // История Церкви.
 Амвросий Оптинский. преп. ОТВЕТ БЛАГОСКЛОННЫМ К ЛАТИНСКОЙ ЦЕРКВИ О НЕСПРАВЕДЛИВОМ ВЕЛИЧАНИИ ПАПИСТОВ МНИМЫМ ДОСТОИНСТВОМ ИХ ЦЕРКВИ
 «С точки зрения православия, Запад всегда стремился к завоеванию и власти» Интервью с Жаном-Франсуа Колозимо, преподавателем Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже // LE MONDE 01.08.07

Великий раскол
Христианство
Национальные прозвища